Duchesne puede hacer referencia o puede estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia (ciudades y divisiones administrativas) 
 Duchesne (Utah)
 Condado de Duchesne (Utah)
 Fort Duchesne (Utah)

Personas 
 Antoine Nicolas Duchesne (1747-1827), agrónomo y botánico francés.
 Ernest Duchesne (1874-1912), médico francés.
 Filipina Duchesne, religiosa católica francesa.
 Jean-Baptiste-Joseph Duchesne (1770-1856), pintor y miniaturista francés.
 Ricardo Duchesne (siglo XX), sociólogo histórico canadiense y profesor universitario.
 Louis Duchesne (1843-1922), sacerdote francés, filólogo, profesor e historiador, crítico del cristianismo, de la liturgia católica, y de sus instituciones.